Vidice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Vidice (okres Kutná Hora)
 Vidice (okres Domažlice)